

Шарпа — річка в Удмуртії, права притока Лоп'ї
 Шарпа — присілок, Балезінський район, Удмуртія